Birkholm bezeichnet:

 eine dänische Insel, siehe Birkholm (Insel)
 ein Boot, das als Postschiff eingesetzt wird, siehe Birkholm (Schiff, 2002)
 das Mehrzweckboot Birkholm (A 541) der dänischen Holm-Klasse

Birkholm ist der Familienname von:

 Jens Birkholm, dänischer Maler